Sangilles è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Il cognome non presenta varianti.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente siciliano, è presente prevalentemente nel palermitano.

Potrebbe derivare dal toponimo belga Saint-Gilles o dal prenome Gilles.

In Italia conta circa 9 presenze.

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani